Municipio de Auglaize puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Auglaize (condado de Camden, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Auglaize (condado de Laclede, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Laclede.
 Municipio de Auglaize (condado de Allen, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Auglaize (condado de Paulding, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Paulding.